Bachofen ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Henri Bachofen (1821–1889), Schweizer Topograf, Zeichner, Maler und Architekt 
 Johann Caspar Bachofen (1695–1755), Schweizer Komponist
 Johann Jacob Bachofen (Kunstsammler) (1701–1784), Schweizer Kunstsammler
 Johann Jakob Bachofen (1815–1887), Schweizer Jurist, Altertumsforscher und Anthropologe
 Martin Bachofen (1727–1814), Basler Seidenbandfabrikant und -händler, sowie Kunstsammler, Sohn von Johann Jacob Bachofen (1701–1784)
 Reinhard Bachofen (1544–1614), Bürgermeister von Leipzig
 Samuel Bachofen (1806–1889), Basler Grossrat, Schweizer Oberst
 Wilhelm Bachofen (1841–1922), Basler Ingenieur, Bauunternehmer und Grossrat, Sohn von Samuel Bachofen (1806–1889)
 Thomas Bachofen (16. Jahrhundert), deutscher Komponist (vgl. Das Chorwerk, Nr. 69)

Siehe auch:
 Bachofen von Echt
 Bachofen + Meier AG, Schweizer Unternehmen